

Player
Audiospeler, een mediaspeler die alleen audio kan afspelen
Mediaspeler, software die audio en video kan afspelen
Mp3-speler, een apparaat dat audio kan afspelen
Player (band), een Amerikaanse band uit de jaren zeventig
Player (uitdrukking), een persoon die speelt met de gevoelens van een ander
Player (2013), een Deense film uit 2013
een 'speelkaart' in het Amsterdamse jeugdspel playeren

Players
Players (1979), een film uit 1979
Players (2012), een film uit 2012
Players (Too $hort), een album van Too $hort
Players (televisieserie uit 1997), een Amerikaanse televisieserie
Players (televisieserie uit 2010), een Amerikaanse sitcom
Players (televisieserie uit 2020), een Amerikaanse televisieserie